Dit is een lijst van huidige en voormalige trainers van de Nederlandse voetbalclub Roda JC Kerkrade, geordend in chronologische volgorde:

Roda JC Kerkrade
Roda
Trainers